Wörnitz (gemeente), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wörnitz (rivier), een zijrivier van de Donau in Beieren, Duitsland